Onderdistrict in Indonesië
 Toianas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Toianas (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara